Khaled, Khaled, Chalid oder Halit (, Ḫâlid, „ewig“) ist ein arabischer Vorname.

 DJ Khaled (* 1975), amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Khaled Alesmael (* 1979), syrisch-schwedischer Schriftsteller und Journalist
 Khaled Hosseini, türkisch Halit Hüseyni (* 1965), amerikanischer Schriftsteller und Arzt

Khaled ist der Familienname folgender Personen:
 Amr Khaled (* 1967), islamischer Fernsehprediger
 Cheb Khaled (* 1960), Weltmusik-Sänger
 Mona Khaled (* 1994), ägyptische Schachspielerin
 Rana Khaled Mahmoud (* 2001), ägyptische Diskuswerferin
 Zinédine Ould Khaled (* 2000), französisch-algerischer Fußballspieler

Siehe auch:
  Todesfall Khaled Idris Bahray, Gewaltopfer vom 12. Januar 2015 in Dresden